1996 Голяма награда на Португалия е 16-о за Голямата награда на Португалия и петнадесети кръг от сезон 1996 във Формула 1, провежда се на 22 септември 1996 година на пистата Ещорил, Ещорил в Португалия.

Статистика

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Португалия